Король Михайло (1856—1925)
 Король Михайло Дмитрович ( 1953)